ZAV steht für:
 Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit
 Zusatzabgabenverordnung zur Milchquote
 Zentralarterienverschluss des Auges, siehe Retinaler Arterienverschluss

zav steht für:
 Yatzachi-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

ZAV